Brian Noonan (né le  à Boston, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1984-1985 || Bruins de New Westminster ||LHOu ||72 ||50 ||66 ||116 ||76 ||11 ||8 ||7 ||15 ||4
|- 
|1985-1986 || Oilers de la Nouvelle-Écosse || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Generals de Saginaw || LIH ||76 ||39 ||39 ||78 ||69 ||11 ||6 ||3 ||9 ||8
|- 
|1986-1987 || Oilers de la Nouvelle-Écosse || LAH ||70 ||25 ||26 ||51 ||30 ||5 ||3 ||1 ||4 ||4
|-
|1987-1988 || Blackhawks de Chicago || LNH ||77 ||10 ||20 ||30 ||44 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|1988-1989 || Hawks de Saginaw || LIH ||19 ||18 ||13 ||31 ||36 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1988-1989 || Blackhawks de Chicago || LNH ||45 ||4 ||12 ||16 ||28 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|1989-1990 || Ice d'Indianapolis || LIH ||56 ||40 ||36 ||76 ||85 ||14 ||6 ||9 ||15 ||20
|-
|1989-1990 || Blackhawks de Chicago || LNH ||8 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991 || Ice d'Indianapolis || LIH ||59 ||38 ||53 ||91 ||67 ||7 ||6 ||4 ||10 ||18
|-
|1990-1991 || Blackhawks de Chicago || LNH ||7 ||0 ||4 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 || Blackhawks de Chicago || LNH ||65 ||19 ||12 ||31 ||81 ||18 ||6 ||9 ||15 ||30
|-
|1992-1993 || Blackhawks de Chicago || LNH ||63 ||16 ||14 ||30 ||82 ||4 ||3 ||0 ||3 ||4 
|- 
|1993-1994 || Blackhawks de Chicago || LNH ||64 ||14 ||21 ||35 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994||Rangers de New York || LNH ||12 ||4 ||2 ||6 ||12 ||22 ||4 ||7 ||11 ||17
|-
|1994-1995 || Rangers de New York || LNH ||45 ||14 ||13 ||27 ||26 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8
|- 
|1995-1996 || Blues de Saint-Louis || LNH ||81 ||13 ||22 ||35 ||84 ||13 ||4 ||1 ||5 ||10
|-
|1996-1997 || Blues de Saint-Louis || LNH ||13 ||2 ||5 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997||Rangers de New York || LNH ||44 ||6 ||9 ||15 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 || Canucks de Vancouver || LNH ||16 ||4 ||8 ||12 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Canucks de Vancouver || LNH ||82 ||10 ||15 ||25 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999 || Ice d'Indianapolis || LIH ||65 ||19 ||44 ||63 ||128 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Coyotes de Phoenix || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5 ||0 ||2 ||2 ||4
|- 
|1999-2000 || Wolves de Chicago || LIH ||80 ||30 ||32 ||62 ||80 ||16 ||4 ||7 ||11 ||10
|-
|2000-2001 || Wolves de Chicago || LIH ||82 ||21 ||32 ||53 ||103 ||16 ||1 ||6 ||7 ||38

| 629 || 116 || 159 || 275 || 518 || 71 || 17 || 19 || 36 || 7

Trophées et honneurs personnels 
Récipiendaire du trophée Ken-McKenzie de la Ligue internationale de hockey en 1986.

Transactions en Carrière 

 Le  : échangé aux Rangers de New York par les Blackhawks de Chicago avec Stéphane Matteau en retour de Matt Oates et de Tony Amonte.
 Le  : échangé aux Rangers de New York par les Blues de Saint-Louis en retour de Sergio Momesso
 Le  : échangé aux Canucks de Vancouver par les Rangers de New York avec Sergueï Nemtchinov en retour de Russ Courtnall et de Esa Tikkanen.

Notes et références 

Naissance en mai 1965
Naissance à Boston
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Bruins de New Westminster
Joueur des Oilers de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Generals de Saginaw
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Hawks de Saginaw
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Gagnant du trophée Ken-McKenzie
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace